Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2005 () — 29-й чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у США з 25 грудня 2004 року по 4 січня 2005 року.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

Матч за 5 місце
  —  3:4 ОТ

Бомбардири

Воротарі 
<small>Пояснення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'</small>

 Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Марек Шварц
Найкращий захисник:  Діон Фанеф
Найкращий нападник:  Олександр Овечкін
Найцінніший гравець:  Патріс Бержерон
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Марек Шварц
Захисники:  Діон Фанеф —  Раєн Сутер
Нападники:  Олександр Овечкін —  Патріс Бержерон —  Джефф Картер

 Дивізіон І 
 Група A 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Шеффілді (Велика Британія).

 Група В 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Нарві (Естонія).Переможці груп переходять до першого Дивізіону, збірні, що посіли останні місця у групах вибувають до другого Дивізіону. Дивізіон ІІ 
 Група A 
Матчі відбулись 3-9 січня у Бухаресті (Румунія).

 Група B  
Матчі відбулись 13-19 грудня у Пучсарді (Іспанія).Переможці груп переходять до першого Дивізіону, збірні, що посіли останні місця у групах вибувають до третього Дивізіону. Дивізіон ІІІ 
Матчі пройшли у Мехіко (Мексика) 10-16 січня.Збірні Мексики та Нової Зеландії вийшли до другого Дивізіону.''

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  
 Топ-дивізіон  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2004 у хокеї з шайбою
2005 у хокеї з шайбою
Грудень 2004
Січень 2005
Спорт Гранд-Форкса